Тайбола:

 Тайбола — железнодорожная станция в Мурманской области России.
 Тайбола — посёлок при одноимённой железнодорожной станции.
 Тайбола — северный арт-фестиваль в России.